Klähn oder Klaehn ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Joachim Klähn (1895–1969), deutscher Schriftsteller
 Theodor Klaehn (1883–1963), deutscher Pädagoge und nationalsozialistischer Funktionär
 Wolfgang Klähn (1929–2019), deutscher Maler, Dichter und Komponist

Siehe auch:

 Klehn
 Klahn